Tenisový turnaj ATP Abierto Mexicano Telcel 2008 se konal ve dnech 23. února – 2. března v Acapulcu venku na antuce. Odměny činily 794,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Tenisový turnaj v Acapulcu
 Abierto Mexicano Telcel 2008 - ženy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2008